Kasper Tochman – prawnik, uczestnik powstania listopadowego
 Wojciech Tochman – polski reporter